Dannhorn bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Soltau, siehe Marbostel (Soltau)

Dannhorn ist der Familienname von

 Ingo Dannhorn (* 1974), deutscher Pianist